A 2006-os túraautó-Európa-kupa volt a második túraautó-Európa-kupa. A versenyt 2006. október 22-én rendezték meg az estorili versenypályán. A kupa mindkét versenyét Ryan Sharp nyerte, ezzel a kupa győztese is lett.

Nevezési lista

Eredmények

Első verseny

Második verseny

Végeredmény

Külső hivatkozások 
 Eredmények

Turaauto